Çağlar (gesprochen: Tschaalar) ist ein türkischer weiblicher und (überwiegend) männlicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung „begeistert; lebhaft wie ein Wasserfall“. Außerhalb des türkischen Sprachraums tritt vereinzelt auch die Schreibweise Caglar auf.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Çağlar Şahin Akbaba (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Çağlar Birinci (* 1985), türkischer Fußballspieler

 Çağlar Söyüncü (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Çağlar Yüksel (* 1985), türkisch-zypriotischer Schauspieler

Familienname 
 Alper Çağlar (* 1981), türkischer Filmregisseur
 Bahar Çağlar (* 1988), türkische Basketballspielerin
 Behçet Kemal Çağlar (1908–1969), türkischer Dichter
 Cavit Çağlar (* 1944), türkischer Politiker
 Derya Çağlar (* 1982), deutsche Politikerin
 Gazi Çağlar (* 1968), türkischstämmiger Geschichts- und Religionswissenschaftler
 Muhammet Çağlar (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Olgu Caglar (* 1984), deutscher Schauspieler mit türkischen Wurzeln
 Orhan Çağlar (* 1972), türkischstämmiger Automobilhistoriker und Künstler
 Serhat Çağlar (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Tan Çağlar (* 1980), deutsch-türkischer Comedian und Rollstuhlbasketballspieler

Sonstiges 
 Aşağı Çağlar, Dorf in der türkischen Provinz Karaman

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname

en:Çağlar